Zimnik – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie jaworskim, w gminie Mściwojów
 Zimnik – osada w województwie opolskim, w powiecie kluczborskim, w gminie Lasowice Wielkie
2 potoki w Polsce:
 Zimnik – potok, dopływ Skorej
 Zimnik – potok, dopływ Wilkówki